Eugenie Bouchard och Sofia Kenin var regerande mästare, men valde att inte deltaga detta år.

Asia Muhammad och Taylor Townsend vann titeln efter att ha besegrat Serena Williams och Caroline Wozniacki med 6–4, 6–4 i finalen.

Seedning

Lottning

Lottning

Referenser
Lottning

Noter

ASB Classic 2020 – Damdubbel
2020 – Damdubbel